Simon András (1795–1849) honvéd alezredes, az 1848–49-es szabadságharc tábornoka
 Simon András (1816–1885) római katolikus esperes-plébános
 Simon András (?) matematikus, főiskolai docens, kandidátus
 Simon András (1950) színész
 Simon András (1958) grafikusművész
 Simon András (1968) újságíró, kommunikációs szakember
 Simon András (1972) tájfutó
 Simon András (1990) labdarúgó